Ascensores ERSCE nombre por el que es conocida Ascensores ERSCE S.A. es una empresa fundada en Barcelona, capital de Cataluña (España), por el empresario catalán Augustí Sagalés Albertí. ERSCE se ha dedicado desde sus inicios al diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y venta de ascensores personalizados y soluciones de elevación.

Es miembro del Gremio empresarial de ascensores de Cataluña (). En 2009 fue galardonada en la feria Construmat, una feria para empresas relativas a la construcción, como empresa centenaria.

Historia de ERSCE 
ERSCE es fundada en 1909 por el empresario catalán Augustí Sagalés Albertí como Ascensores y Aplicaciones Industriales S.A. con el objetivo de innovar y crear sus propias soluciones de elevación para implementar en la ciudad condal. En 1912, la empresa registra la marca «ERSCE» y comienza la fabricación de ascensores, algunos de ellos diseñados por Gaudí, Domènech i Montaner, Sagnier, Puig i Cadafalch, etc.

En 1918 ERSCE inaugura su nueva fábrica en Sarriá, Barcelona, con la que amplia su capacidad productiva. Para comienzos de la década de 1920, incorpora la polea de adherencia en sus instalaciones de Ward-Leonord y comienza a publicitarse tanto en pancartas como a través de medios escritos.

En 1924 desarrolla un monta vagones capaz de soportar hasta 50 toneladas, pionero en sus desarrollos industriales que irá registrando especialmente en las décadas de 1950 y de 1960 como respuesta a las demandas de sus clientes.

En 1970, con un peso comercial relevante dentro de su sector en Cataluña, el consejo de administración se marca como objetivo el volver a destacar en innovación, pues consideran que sus competidores les están pillando los talones. En ese periodo instalaran de forma pionera en España ascensores oleodinámicos en 1974.

En la década de 1990, Ersce consigue instalar ascensores de gran tráfico y alta velocidad en instalaciones de transporte público y grandes edificios (1991), así como la acreditación de calidad ISO 9001, módulo H y el marcado CE (1999).

En el año 2000 desarrolla la nueva generación de ascensores Gearless sin cuarto de máquinas.

Entre medias también ha ido avanzando en su expansión internacional, que empieza en 1982 con su primera contrato internacional en Egipto, siendo de los contratos más recientes, en 2007, el diseño de los ascensores del metro de Budapest.

Como empresa familiar, ERSCE ha ido evolucionando de la mano de la familia Sagalés. De hecho, en 1951, José Maria Sagalés Fontcuberta, uno de los hijos del fundador, asume la dirección de la compañía y la consolida con la construcción e instalación de elevadores de prestigio. Antonio Sagalés Boixeda, nieto del fundador, también impulsa la expansión de la compañía.

ERSCE ha construido un Museo del Ascensor en su sede donde se pueden ver los primeros elementos de seguridad e incluso las lujosas cabinas elevadoras de la época. Aquí puedes ver un vídeo de este museo.

También ha sido adjudicataria de contratos de instalación y mantenimiento de ascensores en edificios de propiedad pública.

Obras arquitectónicas donde ERSCE ha trabajado 

 ERSCE ha instalado las escaleras mecánicas den la Exposición Internacional de Montjuic.
 Instalación singular de un elevador de escenarios en el Teatro Olimpia de Barcelona.
 Instalación de escaleras y rampas mecánicas en el nuevo Mercado de San Antonio de Barcelona.
 Ascensor ornamental del Hotel Valira de Las Escaldas-Engordany (Andorra) y de la Casa Felipó en Andorra la Vieja (Andorra).
 Ascensores en numerosos edificios de Gaudí como La Sagrada Familia, Casa Batlló y el Palacio de Gaudí en Astorga.

En la cultura popular 

La compañía barcelonesa de ascensores tiene cierta fama local, lo que se ha plasmado en su aparición en referencias fuera del ámbito puramente empresarial, como se puede comprobar en la mención explícita quie aparece a la compañía en la novela de ficción histórica La avenida de las ilusiones (2020) del escritor granollerense, Xavi Barroso.

Véase también 

 Ascensor
 Escalera mecánica

Referencias

Enlaces externos 

 Página web de Ascensores ERSCE S.A..

ERSCE
España en 1909
Economía de Barcelona
Barcelona